Щёкинский сельсовет

 Щёкинский сельсовет — сельское поселение в Рыльском районе Курской области.
 Щёкинский сельсовет — в Волоколамской районе Московской области (до 1954)
 Щёкинский сельсовет — в Солнечногорском (до 1932, 1963—1965) и Клинском (1932—1963, 1965—1994) районах Московской области